Sváb János (1920–2007) okleveles gépészmérnök, egyetemi tanár
 Sváb János (1922–1986) agrármérnök, biometrikus